Club Med (organisatie), een samenwerkingsverband tussen zeven mediterraanse EU-lidstaten
Club Med (bedrijf), een Frans bedrijf dat luxeresorts uitbaat